Турце́вичи () (до 12 июля 1965 года Колбасичи) — деревня в Горбовичском сельсовете Калинковичского района Гомельской области Беларуси.

Деревня названа именем уроженца деревни, Героя Советского Союза Николая Фёдоровича Турцевича.

География

Расположение 
В 7 км на северо-запад от районного центра и железнодорожной станции Калинковичи (на линии Гомель — Лунинец), 130 км от Гомеля. Имеет общую границу с деревней Горбови́чи.

Гидрография 
На восточной окраине канал Ненач, приток реки Припять.

Транспортная сеть 
Рядом автодорога М10 Гомель — Лунинец. Планировка состоит из чуть изогнутой улицы, близкой к меридиональной ориентации, которая на юге и востоке центры пересекается короткими изогнутыми улицами. Застройка двусторонняя, деревянная усадебного типа.

История 
По письменным источникам известна с XVIII века как деревня в Мозырском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1795 году владение Аскерко. При разграничении земель в 1867 году власти игнорировали требования крестьян, что привело к выступлениям жителей. В 1871 году дворянин А. Болтуц владел в деревне 310 десятинами земли, водяной и конной мельницами. Рядом с деревней экспедицией И. И. Жилинского в 1878-80 годы проложен магистральный канал Ненач. Согласно переписи 1897 года действовали церковь, церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин. В 1908 году в Дудичской волости Речицкого уезда Минской губернии.

В 1930 году организован колхоз, действовала начальная школа (в 1935 году 63 ученика). Во время Великой Отечественной войны была захвачена немецкими войсками, а 14 января 1944 года освобождена от немецкой оккупации частями 75-й гвардейской стрелковой дивизии. В мае-июне 1944 года в деревне размещались жители из деревни Горбовичи, которая находилась в прифронтовой зоне. 54 жителя погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года в составе подсобного хозяйства производственного объединения «Райсельхозхимия» (центр — деревня Горбовичи). Расположены фельдшерско-акушерский пункт, детский сад.

Население

Численность 
 2004 год — 184 хозяйства, 501 житель.

Динамика 
 1795 год — 30 дворов.
 1885 год — 208 жителей.
 1897 год — 42 двора, 350 жителей (согласно переписи).
 1908 год — 51 двор, 422 жителя.
 1959 год — 723 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 184 хозяйства, 501 житель.

Известные уроженцы 
 Н. Ф. Турцевич — Герой Советского Союза.
 Г. М. Игнатенко — комиссар партизанской бригады имени С. М. Будённого Пинской области.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Калинковичского района